Lindegren ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger 

 Agi Lindegren (1858–1927), schwedischer Architekt
 Amalia Lindegren (1814–1891), schwedische Malerin
 Axel Lindegren (* 1933), schwedischer Architekt
 Erik Lindegren (1910–1968), schwedischer Autor
 Johan Lindegren (1842–1908), schwedischer Kantor
 Lennart Lindegren (* 1950), schwedischer Astronom
 Yngve Lindegren (1912–1990), schwedischer Fußballspieler
 Yrjö Lindegren (1900–1952), finnischer Architekt

Siehe auch 
 Lindgren

Familienname
Schwedischer Personenname